Palazzari ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Palazzari (1918–2007), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Doug Palazzari (* 1952), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer